Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Antoni Mikucki – polski mikrobiolog, nauczyciel akademicki i działacz społeczny
 Ksawery Mikucki – polska farmaceuta, działacz zawodowy i samorządowy
 Sylwiusz Mikucki – polski historyk
 Wincenty Mikucki – rzymskokatolicki duchowny